Henri Lebasque (1865-1937), peintre post-impressionniste français.
 Marthe Lebasque (1895-1989), cantatrice, peintre et sculptrice française, fille d'Henri Lebasque.
 Vianney Lebasque, réalisateur, scénariste et producteur français.

Voir aussi